Begijnhofkapel (Amsterdam)
 Begijnhofkapel (Brielle)
 Begijnhofkapel (Breda)
 Begijnhofkapel (Haarlem)